

Zaken 
 De Witte (roman), een roman van Ernest Claes uit 1920
 De Witte (film), een verfilming van dit boek uit 1934
 De Witte van Sichem, een verfilming van dit boek uit 1980
 Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte
 De Witte (restaurant), een voormalig restaurant in Amersfoort

Personen

Groepen 
 De Witte (Brugge), een notabele familie uit Brugge en het Brugse Vrije
 De Witte de Haelen, adellijke familie van Brugse origine
 De Witte (adelsgeslacht), een adellijk geslacht

Individuen 
 Alphonse De Witte, numismaat
 Chris De Witte (1978), Belgisch voetballer
 Dirk De Witte (1934-1970), Belgisch schrijver
 Emanuel de Witte (1617-1692), Nederlands schilder
 Indra Dewitte (1972), Belgisch journaliste
 Ivan De Witte (ondernemer) (1912-2010), Belgisch ondernemer
 Ivan De Witte (voetbalbestuurder) (1948), Belgisch ondernemer en voetbalvoorzitter
 Johannes de Witte (1475-1540), Belgisch dominicaan, bisschop en humanist
 Jozef De Witte (1953), Belgisch bestuurder
 Laura de Witte (1995), Nederlandse atleet
 Lisanne de Witte (1991), Nederlandse atleet
 Lodewijk De Witte (1954), Belgisch provinciegouverneur
 Louis de Witte, luitenant-generaal
 Léon de Witte de Haelen, luitenant-generaal
 Patrick De Witte (1958-2013), Belgisch columnist en televisieproducent
 Robrecht Dewitte (1933-2009), Belgisch festivaldirecteur voor oude muziek
 Seth De Witte (1987), Belgisch voetballer

Zie ook 
 Witte (doorverwijspagina)